Ruggero di Puglia (vescovo), monaco medioevale 
 Ruggero III di Puglia, duca di Puglia